Bezkolizijski medij je pojam koji se kozmologiji i fizici odnosni na medij u kojem je nuklearni udarni presjek između čestica tako nizak da kolizija između čestica nema signifikantni učinak na sustav. Primjeri su tamna tvar i plazme niske gustoće podložne magnetskim poljima visoka intenziteta.

Zvjezdana astronomija